The Singles (band) - Belgische band 

Muziekalbums
 The Singles (Travis) - album van Travis
 The Singles (The Clash) - album van The Clash
 The singles (Magenta) - album van Magenta
 The Singles (Bikini Kill) - album van Bikini Kill